Központi stadion (Ahalcihe)
 Központi stadion (Aktöbe)
 Központi stadion (Almati)
 Központi stadion (Asztrahán)
 Központi stadion (Dusanbe)
 Központi stadion (Homel)
 Központi stadion (Jekatyerinburg)
 Központi stadion (Kazany)
 Központi stadion (Klaipėda)
 Központi stadion (Kosztanaj)
 Központi stadion (Martvili)
 Központi stadion (Novorosszijszk)
 Központi stadion (Pavlodar)
 Központi stadion (Pjatyigorszk)
 Központi stadion (Szacshere)
 Központi stadion (Taraz)
 Központi stadion (Taskent)
 Központi stadion (Vicebszk)
 Központi stadion (Volgográd)
 Központi stadion (Zesztaponi)
 Központi stadion (Zugdidi)